

Personen 
 Len Lye (1901 – 1980) – een Nieuw-Zeelands filmregisseur, beeldhouwer, auteur en dichter
 Edward Lye – een 18e-eeuws taalwetenschapper en aartsbisschop van Uppsala
 Mark Lye – een Amerikaans golfspeler
 Lye M. Yoka (1947) – een auteur en wetenschapper uit Congo-Kinshasa
 Les Lye – (1924 – 2009) – een Canadees acteur en presentator

Plaatsnamen 
 Lye (Frankrijk) – een gemeente in het Franse departement Indre
 Lye (Gotland) – een plaats in het Zweedse landschap Gotland
 Lye (West Midlands) – een plaats in het Engelse district Dudley

Codes 
 Station Lye – een Engels treinstation met stationscode LYE
 Station Sijsele – een Belgisch voormalig treinstation met telegraafcode LYE
 RAF Lyneham – een voormalige Britse vliegbasis met IATA-code LYE

Met vergelijkbare spelling of uitspraak 
 Lei (doorverwijspagina)
 Lile (doorverwijspagina)
 Ly (doorverwijspagina)
 Lyle (doorverwijspagina)
 Lie (doorverwijspagina)

 Charles Lyell (1797 – 1875) – een Brits advocaat, geoloog en paleontoloog
 Marjorie Lyles (1949) – Amerikaans bedrijfswetenschapper